

Афанасьєвська — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Афанасьєвська — присілок, колишнє Озерецьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Афанасьєвська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область